Оупън 13 2012 е турнир по тенис, който се играе на твърда настилка в зала. Това е 19-ото издание на Оупън 13 и е част от турнирите от международните серии 250 на ATP на ATP Световен Тур 2012. Провежда се в Марсилия, Франция.

Сингъл

Поставени тенисисти

Финали

Горна половина

Долна половина

Двойки

Поставени двойки 

ATP Световен Тур 2012
Турнири по тенис във Франция
Спорт в Марсилия